Il singolare femminile del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Justine Henin-Hardenne che ha battuto in finale Lindsay Davenport che si è ritirata sul punteggio di 6-0, 1-0.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Justine Henin-Hardenne (campionessa)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Nadia Petrova (secondo turno)

 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Lindsay Davenport (finale)
 Anastasija Myskina (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2006